Vassili Viatcheslavovitch Blagov (en  ; né le  à Moscou en RSFS de Russie et mort le ), est un patineur artistique soviétique, patinant en couple avec Irina Tcherniaïeva. Il a été champion d'URSS en 1972.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Irina Tcherniaïeva (2 saisons : 1971-1973)
 Natalia Dongauzer (1 saison : 1973-1974)

Liens externes 
 

Patineur artistique soviétique
Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Naissance en octobre 1954
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Décès en mai 2019
Décès à 64 ans